Přepeře kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Přepeře (okres Mladá Boleslav)
 Přepeře (okres Semily)